Чинков — русская фамилия.

Известные носители:

 Чинков, Анатолий Фёдорович (1921—2006) — командир роты автоматчиков, капитан, Герой Советского Союза.
 Чинков, Воркадин (XVI век — 1612) — один из руководителей повстанцев в Нижегородском крае в период Смутного времени в России. 
 Чинков, Пётр Никитич (1873 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Тульской губернии.